O Campeonato Mundial de Hóquei em Linha é um torneio anual disputado pelas seleções de hóquei em linha. Ele é organizado pela IIHF e pela FIRS, sendo, na verdade, dois mundiais distintos e independentes um do outros.

Mundial da FIRS 
Organizado pela Federação Internacional de Esportes sobre Patins (Fédération Internationale de Roller Sports).

Masculino

Feminino

Mundial da IIHF 
Organizado pela Federação Internacional de Hóquei no Gelo (International Ice Hockey Federation).

Divisão principal (Top Division)

Divisão 1 (Division I)

Ranking da IIHF 
 Última atualização feita após o mundial de 2009

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

Hóquei em linha